Pułki piechoty (strzelców) noszące w nazwie numer 184:

 184 Rezerwowy Pułk Piechoty – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP występujący w planach osłony mobilizacji od 1926
 184 Pułk Piechoty – oddział Wojska Polskiego improwizowany w trakcie kampanii wrześniowej 1939, wchodził w skład 60 DP
 184 Warszawski Pułk Piechoty – rezerwowy oddział piechoty Armii Imperium Rosyjskiego